Евгений Коновалов: Коновалов, Евгений Васильевич (род. 1981) — председатель Российского социал-демократического союза молодёжи.
 Коновалов, Евгений Владиславович (род. 1981) — российский поэт, литературный критик.